Il termine Hewittia può riferirsi a:

Botanica
 Hewittia – genere di piante dicotiledoni delle Convolvulaceae

Zoologia
 Hewittia – genere di ragni della famiglia Thomisidae